Frignano – comune italiano in provincia di Caserta
Frignano – territorio storico dell'Appennino tosco-emiliano
Comunità Montana del Frignano – Comunità montana della montagna modenese